Christian Levrat (1970-), homme politique suisse
 Fabrice Levrat (1979-), footballeur français